Убайдулла, Убайдуллах, Убейдулла ( — раб Аллаха) — арабское имя, по переводу аналогично имени , «Убайд» — уменьшительная форма от «Абд» (раб).
 Убайдулла аль-Ахрари
 Убайдаллах аль-Махди
 Абу Зура Убайдуллах ар-Рази — мусульманский учёный, знаток хадисов родом из Рея (северный Иран).
 Убайдулла-хан (1487—1540) — пятый узбекский хан из династии Шейбанидов в Бухарском ханстве.
 Убайдулла-хан II (1675—1711) — седьмой хан Бухарского ханства из династии джанидов.

Арабские имена